Osoby o tym nazwisku:
 Ciaran Crossan – północnoirlandzki bokser
 John Dominic Crossan – amerykański biblista